Alte Brücke est une expression allemande qui signifie vieux pont.

Alte Brücke peut désigner :
 Alte Brücke, un pont sur la Main à Francfort ;
 Alte Brücke, un pont sur le Neckar à Heidelberg dans la Hesse ;
 Alte Brücke, un pont sur la Sarre à Sarrebruck ;
 Alte Brücke, un pont couvert dans canton de Soleure.

Voir aussi 
 Alte Lahnbrücke (en français, Vieux pont de la Lahn), un pont de pierre sur la Lahn à Wetzlar